Masillaraptor parvunguis — викопний вид соколоподібних птахів, що існував у ранньому еоцені в Європі. Інколи виокремлюють у власну родину Masillaraptoridae

Скам'янілості 
Два скелети птаха знайдено у Мессельському кар'єрі в Німеччині.

Див. також 
 Список викопних птахів

Посилання 
 A new raptorial bird from the Middle Eocene of Messel, Germany, Mayr 2006 
 dinoweb
 The Raptor Center 
 Falconiformes
 Messel fossil bird 
 Explore Birds of Prey 

Соколоподібні
Птахи еоцену
Викопні птахи
Вимерлі тварини, описані 2006